Хамину́ Драма́н (; ) — ганский футболист, правый атакующий полузащитник. В составе сборной Ганы завоевал бронзовые и серебряные медали Кубка африканских наций.

Карьера 
Выступал за клубы «Харт оф Лайонс», «Црвена Звезда» и «Генчлербирлиги». С 2007 года был игроком московского «Локомотива». 17 февраля 2009 года на правах годичной аренды перешёл в «Кубань», к которой присоединился в тот же день. 14 марта 2009 года дебютировал за новый клуб в первом туре чемпионата России в игре против казанского «Рубина» (0:3), отыграв весь матч. 26 апреля забил свой первый гол за «Кубань» на последних минутах матча против клуба, которому принадлежит — московского «Локомотива». Этот гол стал победным и единственным в матче. Всего за «Кубань» провёл 27 матчей, в которых забил 3 мяча, в чемпионате и 1 матч в Кубке России, после чего ввиду завершения срока аренды покинул «Кубань». 11 июля 2011 года подписал однолетний контракт с клубом французской Лиги 2 «Арль-Авиньон».

Точное написание фамилии 
Ассоциация футбола Ганы во всех документах пишет, что фамилия футболиста — Драмани. Но это ошибка. Как пояснил сам футболист, его фамилия — Драман.

Интересные факты 
 14 июня 2010 года в СМИ появилась информация о том, что футболист умер, но потом эта информация была опровергнута им самим.
"На самом деле всё не так страшно. Вам-то теперь, надеюсь, понятно, что эта информация не соответствовала действительности? А проблема была в том, что я попал в больницу в бессознательном состоянии… И прежде чем я там, в больнице (а дело было во Франции), очнулся, я вообще с трудом что-то соображал — настолько высокая температура поднялась от лихорадки. Что-то типа серьёзной малярии. Я её подцепил в Гане… Сейчас самочувствие в норме. Да не просто в норме — очень, очень хорошее!

Примечания 

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Харт оф Лайонз»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Арль-Авиньон»
Игроки ФК «Жил Висенте»
Игроки ФК «Асанте Котоко»
Игроки ФК «Шарлотт Индепенденс»
Игроки ФК «ФКИ Таллинн»